Дальневосто́чный проспе́кт — проспект в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от линии Соединительной железной дороги за проспект Большевиков. На север продолжается Новочеркасским проспектом.

История 
Наименован 17 ноября 1962 году по существовавшему в 1926—1938 годах Дальневосточному краю (ныне Хабаровский и Приморский края), как указано в решении, «для сохранения исчезнувшего названия» (ранее, в 1940—1956 годах, Дальневосточный проспект существовал на Малой Охте, пока его не включили в состав Новочеркасского проспекта). Первоначально проспект проходил от железной дороги до Народной улицы. В 1967 году был проложен участок до проспекта Большевиков. В состав Дальневосточного проспекта этот участок официально был включен 26 января 1970 года.

С 1967 года по 15 июня 1976 года Дальневосточный проспект включал в себя участок современного проспекта Большевиков до железнодорожной станции Нева.

В 1990-х годах Дальневосточный проспект был удлинен за проспект Большевиков вдоль садоводства «Красный Октябрь».

В 2012 году был демонтирован железнодорожный переезд, пересекавший Дальневосточный проспект севернее улицы Новоселов.

Застройка 
 № 6, корпус 1, — жилой дом (2016)
 № 8, корпус 1, — жилой дом (2016)
 № 9, корпус 1, — автосалон (2007; в 2020 его перестроили под ресторан)
 № 10, корпус 1, — жилой дом (2016)
 № 10, корпус 2, — школа № 691 (2020)
 № 12, корпус 1, — автосалон
 № 12, корпус 2, — жилой дом (2018)
 № 14 — торговый комплекс «Мебельвуд»
 № 16 — гипермаркет «Лента»
 № 16, корпус 2, — магазин «Максидом»
 № 24 — жилой дом (1981)
 № 25, корпус 1, — жилой дом (2018)
 № 25, корпус 2, — детский сад (2018)
 № 26 — Морской колледж (1983)
 № 27, корпус 3, — жилой дом (2019)
 № 28/10 — административное здание (1995)
 № 30, корпус 1, — жилой дом (1970)
 № 33, корпус 1, — жилой дом (2019)
 № 33, корпус 2, — детский сад (2021)
 № 34, корпус 1, — жилой дом (1970)
 № 34, корпус 2, — детский сад (1979)
 № 35, корпус 1, — жилой дом (2021)
 № 36 — жилой дом (1970)
 № 38 — жилой дом (1970)
 № 42 — нежилое здание (1972)
 № 46/28 — жилой дом (1973)
 № 55 — жилой дом (1961)
 № 56 — жилой дом (1962)
 № 57, корпус 1, — нежилое здание (1964)
 № 57, корпус 2, — жилой дом (1963)
 № 58 — нежилое здание (1967)
 № 59 — жилой дом (1961)
 № 60 — жилой дом (1962)

Ближайшие достопримечательности 
 Госпиталь Ветеранов войн
 Невский мемориал «Журавли», посвящённый защитникам и жителям блокадного Ленинграда
 Подворье Александро-Свирского монастыря
 Лицей Военно-морского флота
 Лицей Традиционной культуры
 Киновеевское кладбище
 Памятник Даниилу Гранину

Транспорт 
На участке от Зольной улицы до Народной улицы по Дальневосточному проспекту проложена трамвайная линия на выделенном полотне, которой пользуются 6 маршрутов трамвая. До 1997 года трамвайная линия шла через весь проспект, до проспекта Большевиков.

Трамвайная линия вдоль нынешнего Дальневосточного проспекта появилась задолго до самого проспекта — уже в 1936 году, после открытия Володарского моста, в Весёлый Посёлок была проложена трамвайная линия. Линия шла примерно по трассе нынешнего проспекта, заканчиваясь разворотным кольцом примерно у современной Зольной улицы, по линии ходили трамваи маршрута № 7. Однако в 1941 году, вскоре после начала Великой отечественной войны, линия перестала использоваться в пассажирском движении. Во время войны линия была повреждена и пришла в запустение. Восстановление линии началось только в 1960 году, с началом строительства Дальневосточного проспекта: тогда была восстановлен участок от Народной улицы до современной улицы Дыбенко, где было построено новое разворотное кольцо «Весёлый посёлок». В 1967 году был построен участок от Народной улицы до станции Нева (впоследствии демонтирован в 1997 году), а в 1968 году был восстановлен оставшийся участок линии, а сама линия соединена с трамвайной линией по Новочеркасскому проспекту. В 1973 году, после прокладки улицы Дыбенко и строительства новой конечной станции «Река Оккервиль», разворотное кольцо было ликвидировано.

На участке от Зольной улицы до улицы Коллонтай с 1986 года также проходит линия троллейбуса.

Трамвайные маршруты

Троллейбусные маршруты

Автобусные маршруты

Пересечения 
 Зольная улица
 улица Еремеева
 улица Коллонтай
 Воркутинская улица
 Ультрамариновая улица
 улица Подвойского
 улица Антонова-Овсеенко
 Архивная улица
 улица Дыбенко
 улица Евдокима Огнева — непосредственного выезда на проспект нет: улица пересекается с проходящим параллельно проспекту проездом-дублёром
 улица Крыленко
 улица Тельмана
 переулок Челиева — непосредственного выезда на проспект нет: переулок пересекается с проходящим параллельно проспекту проездом-дублёром
 улица Новосёлов
 Народная улица
 проспект Большевиков

Примечания

Литература